

Cinema
 Karla  – film del 1965 diretto da Herrmann Zschoche
 Karla  – film del 1969 diretto da Joe Sarno
 Karla  – film del 2006 diretto da Joel Bender

Geografia
Estonia
 Kärla  – comune della contea di Saaremaa 
 Karla  – località del comune di Kose, Harjumaa
 Karla  – località del comune di Rae, Hariumaa

Grecia
 Karla  – ex comune della Tessaglia

Russia
 Karla  – fiume affluente del Svijaga
 Cratere Karla  – cratere d'impatto nel Tatarstan

Onomastica
 Karla  – variante in diverse lingue del nome proprio di persona femminile Carla